Volcic ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Volcic (* 1976), österreichischer Basketballspieler
 Demetrio Volcic (1931–2021), italienischer Politiker und Journalist